Oncospora är ett släkte av svampar. Oncospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oncospora